Fatima Hernadi (en arabe : فاطمة هراندي), née en 1951 à Azemmour est une actrice marocaine connue pour le prénom Raouia.

Biographie 
Fatima Hernadi est née à Azemmour. Elle s'installe à Casablanca pour terminer ses études au lycée Chawki, où elle intègre la Mansour Théâtre Compagne, avec laquelle elle remporte le prix de la meilleure actrice pour la pièce Failers au festival national de Pièce de théâtre appelée perdant. Jusqu'en 1978, il travaille au cinéma, avec le réalisateur Mohamed El Abazi, dans son film Trésors de l'Atlas. Elle a joué dans un film de 2004 intitulé yeux secs avec Narjiss Nejjar, un rôle qui l'a initiée au cinéma marocain. Elle-même a remporté le crédit de la meilleure starlette au Festival territorial du spectacle là-dedans son spectacle Saga, (The Story of Men Who Never Come Back). Elle a été choisie comme membre du jury de la  édition du Festival international du film de Marrakech.

Filmographie

Cinéma 
 1997 : Atlas Treasures
 2000 : Story of a Rose
 2003 : Al Ouyoune Al Jaffa
 2008 : Casanegra
 2009 : Mashouq Al Shaytan
 2012 : Zero
 2012 : Androman - Blood and Coal
 2013 : Sarir Al Asrar
 2013 : Rock the Casbah
 2014 : Formatage
 2014 : SAGA, The Story of The Men Who Never Come Back
 2015 : Massafat Mile Bihidayi
 2015 : Aya Wa El Bahr
 2015 : Des Espoirs
 2017 : Burnout
 2017 : Lhajjates
 2018 : Masood Saida Wa Saadan
 2018 : Kilikis Douar Lboum
 2018 : The Doors of the Sky

Télévision

Séries télévisées 
 2016 : Cairo-blanca
 2017 : Rdat Lwalida
 2019 : Rdat Lwalida 2
 2020 : Heya
 2021 : Dayer El Buzz
 2021 : Al Boyout Asrar
 2022 : Captain Hajiba
 2022 : Salamat Abu Al Banat 4
 2022 : Jerit W Jarite

Références

Liens externes 

Naissance en 1951
Actrice marocaine de télévision
Actrice marocaine de théâtre
Actrice marocaine de cinéma
Pages avec des traductions non relues
Actrice marocaine du XXe siècle
Actrice marocaine du XXIe siècle